NCR (motorfiets), een Italiaans motorfietsmerk
NCR Corporation, een Amerikaans bedrijf dat onder meer kassa's en geldautomaten maakt
National Capital Region (Metro Manilla), een regio in de Filipijnen
National Catholic Register, een Amerikaans tijdschrift
National Catholic Reporter, een Amerikaans tijdschrift
NCR Literatuurprijs